Хоџиз има више значења:
 Хоџиз (Алабама)
 Хоџиз (Јужна Каролина)